

Bouwwerken 
Belvedère (architectuur) - letterlijk mooi uitzicht, een locatie die een mooi uitzicht biedt of het bouwwerk op die plek

Uitzichtstorens of -paviljoenen 
 Belvédère (Arnhem), een uitkijktoren in Park Sonsbeek in Arnhem
 Belvédère (Heemstede), een voormalige uitkijktoren in Groenendaal te Heemstede
 Belvedère (Kemmel), een uitkijktoren op de Kemmelberg in Heuvelland
 Belvédère (Nijmegen), een verdedigingstoren in het Hunnerpark in Nijmegen
 Belvedère (Oranjewoud), een uitkijktoren bij Oranjewoud
 Belvédère (Sanssouci), een uitzichtspaviljoen in het Sanssoucipark in Potsdam
 Belvedère (Venlo), een toren in de vestingwerken van Venlo
 Belvédère (Vogelenzang), een toren op Landgoed Leyduin in de gemeente Bloemendaal
 Belvédère, een uitzichtpunt met prieel in de Scheveningse Bosjes
 Belvédère d'Auclin, een uitkijktoren in Bouillon, België

Paleizen of buitenplaatsen
 Belvedere (Bruchsal), een lustslot in Bruchsal (Duitsland)
 Belvédère (Den Haag), een landgoed nabij Den Haag
 Belvedère (Overveen), een landgoed of buitenplaats in de gemeente Bloemendaal
 Belvedèrepaleis, een paleis in Warschau
 Fort Belvedere, Surrey, residentie van Edward VIiI
  Kasteel Belvédère, een koninklijk domein in België
 Slot Belvedere, een lustslot in Wenen, waarnaar de gravure op de Oostenrijkse 20 eurocentmunt verwijst

deel van de Vaticaanse Musea
 Cortile del Belvedere (binnenhof)
 Palazzo del Belvedere (gebouw)

Overig 
 Museum Belvédère, een museum in Heerenveen

Geografie 
 Belvédère (Maastricht), een wijk in Maastricht
Belvédère-groeve, een kleigroeve en archeologische vindplaats in deze wijk
 Belvédère (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
 Plaatsen in Italië: 
Belvedere Marittimo
Belvedere Ostrense
Belvedere Langhe
Belvedere (Siracusa)
Belvedere di Spinello
Lizzano in Belvedere
 Colle del Belvedere, een berg nabij Milaan
 Plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
Belvedere (Kent)
Belvedere (Londen)
 Plaatsen in de V.S.:
 Belvedere (Californië)
 Belvedere (South Carolina) 
 Belvidere (New Jersey)
 Belvedere Park (Georgia)

Overige betekenissen 
 Belvedere (band), een Canadese punkband
 Belvédère Interglaciaal, een geologisch tijdperk
 Plan Belvédère, een structuurplan voor Noordwest-Maastricht
 Nota Belvedere, een beleidsnota uit 1999
 Plymouth Belvedere, een automodel
 Belvédère (tramlijn 2 Parijs) Een station op de Tram van Île-de-France (Parijse tramlijn 2)
 Belvedere Automated File Manager, een computerprogramma
 Belvedere (label), een Duits platenlabel gespecialiseerd in theater